John Payne (1912–1989) – amerykański aktor
 John Payne (1858–1942) – angielski rugbysta
 John Payne – brytyjski muzyk, członek zespołu Asia
 John Payne – brytyjski piłkarz, olimpijczyk z 1920 roku